Повіт Лудянь () — повіт під адміністрацією міста на рівні префектури Чжаотун, розташований на північному сході провінції Юньнань, Китай, і має спільний сухопутний кордон з провінцією Гуйчжоу. Захід і схід повіту — це висока місцевість, а середня - низька і рівнинна. Найбільший внесок в її економіку вносять сільське господарство і металургійна промисловість.

Історія 
З 135 р. до н. е. (за правління імператора У Хань) Лудянь перейшов під управління округу Чжуті (), Жутійська комендатура. У 584 році територія повіту стала частиною повіту Кайбіан префектури Гунчжоу. У 754 році імперія Тан вела війну з Наньчжао, область Лудянь була приєднана до племені Вумен з Наньчжао. Під час династії Сун ним керувало королівство Далі. У 1273 році за часів династії Юань було створено Бюро умиротворення Умен, а район Лудянь належав до кола Умен, яке здійснювало систему військового гарнізону. Велика кількість населення Хань і Хуей увійшла в цю територію під час династії Мін. Під час правління імператора Юнчжен примусове впровадження нових земельних заходів викликало повстання в районі Умен. Після придушення повстання Вумен перейшов під контроль провінції Юньнань. У 1731 році була створена супрефектура Лудіан, навколо якої була споруджена земляна стіна.

Географія 
Територія округу розташована на східній околиці річки Лучжі – річки Сяоцзян, північно-південного тектонічного поясу, його основна структура розташована на північному сході. Структура напряму з півночі на південь займає лише північно-західну частину округу. Структурний пояс Луомакоу має великий вплив на розвиток геологічної будови в районі Лудіан, географічне положення поясу – східна довгота 103°8′ - 103°43′, північна широта 26°50′ - 27°20′. Пояс складається з кількох зон розломів і складчастих структур, у цьому районі розташовані басейни Лудянь і Баошань

Демографія 
У 2010 році в Лудіані було зареєстровано 429 791 осіб, серед яких 28 134 були несільськогосподарськими. Серед постійного населення 204 595 чоловіків і 186 059 жінок. Співвідношення статей населення становило 109,96, що вище середнього показника провінції Юньнань, і продовжує зростати. Понад 80 відсотків населення округу становили хань, 16,6 відсотка хуей, 2,4 відсотка і, 0,1 відсотка хмонги. У повіті проживало 13 груп меншин.

Економіка 
Кукурудза, рис, гречка, пшениця, квасоля, картопля є основними продовольчими культурами, які вирощуються в Лудіані. У 2014 році в Лудіані посіяно 200 тисяч акрів кукурудзи. Amorphophallus albus завезений на Лудіан у ці роки, у 2014 році його посадкова площа становить 7500 акрів.  Арахіс, кунжут, перила кущівна, геліантус, рамі, коноплі, цукрова тростина, місцевий тютюн є основними економічними культурами, які вирощували в Лудіані до 1949 року, після 1950 року екзотичний тютюн став домінувати в цій місцевості. У 2013 році було посіяно близько 67,3 га тютюну. Тваринництво в Лудяні в основному покладається на домашніх свиней, великої рогатої худоби, коней, капридів, курей і качок, місцеві види тварин в окрузі включають свиню Уцзінь, худобу Чжаотун, буйвола Яньцзінь, буйвола Вейсінь, коня Вумен, козу Чжаотун, овець Чжаотун і курку Лудянь. У 2013 році загальна вартість продукції сільського господарства склала 1526,58 млн юанів, вироблено 170610 тонн зерна та 27834 тонни м'яса.

Транспорт 
У стародавні часи Лудіан був кур'єрською станцією на Дорозі чайного коня. За часів династії Цинь була побудована дорога п’яти чі. На кінець 2007 року в Лудяні було одне національне шосе довжиною 19 кілометрів (Китайське національне шосе 213), дві провінційні дороги довжиною 108 кілометрів, вісім окружних і міських доріг довжиною 289,3 кілометрів. шість пасажирських станцій забезпечували транспортні лінії до Чжаотона і Куньміна. У місті Цзянді було чотири головних мости: один залізний ланцюговий міст (побудований за часів династії Цін), один сталевий балковий міст (побудований у республіканську епоху), один подвійний арочний міст (побудований у 1970-х роках) і один автомобільний міст (побудований у 2007 році).

Примітки

Посилання 

 Веб-сайт Юньнань Лудянь
Статті з традиційними китайськими ієрогліфами
Статті зі спрощеними китайськими ієрогліфами
Статті з китайськими ієрогліфами